Алієнація (психіатрія):

 Стан людини, коли вона вважає, що її думки контролюються кимось іззовні (деперсоналізація особистості). Є одним із симптомів шизофренії. 
 Психоз